Герман фон Вісман (1853—1905) — німецький дослідник Африки і колоніальний губернатор.
 Герман фон Вісман (1885—1979) — австрійський дослідник Аравії.
 Лора Вісман (1922—2007) — німецька оперна співачка (сопрано).
 Матіас Вісман (* 1949) — німецький юрист і політик.
 Хенк Вісман (* 1957) — нідерландський футбольний тренер.

 Вісман — село в Ірані, у дегестані Ак-Кагріз, бахш Новбаран, шагрестан Саве остану Марказі.
німецькі прізвища